Тугну́й — топоним в России:

 Тугнуй — река в Бурятии и Забайкальском крае, бассейн Селенги.
 Тугнуй — село в Мухоршибирском районе Бурятии.

См. также 
 Тугнуйская впадина
 Тунгуй